Аман может означать:

Фамилия 
 Аман, Жак (род. 1994) — камерунский футболист.
 Аман, Зинат (род. 1951) — индийская актриса, модель.
 Аман, Като (1884—1936) — деятель венгерского коммунистического движения.
 Аман, Мариэль (род. 1989) — французская баскетболистка.
 Аман, Полин (1812—1904) — шведская арфистка.
 Аман, Сохаил (род. 1959) — главный маршал авиации пакистанских военно-воздушных сил.
 Аман, Теодор (1831—1891) — румынский художник.
 Аман, Макс (1891—1957) — государственный деятель Третьего рейха, имперский руководитель печати.
 Аман, Евгений Иосифович (род. 1952) — политический государственный деятель.

Двойная фамилия 
 Аман-Жан, Эдмон (1858—1936) — французский художник эпохи Fin de siècle.

Эфиопские отчества 
 Лейла Аман — эфиопский легкоатлет.
 Мохаммед Аман — эфиопский легкоатлет.
 Аман Андом (1924—1974) — военный и государственный деятель Эфиопии, генерал.
 Аман Воте — эфиопский легкоатлет, бегун на длинные дистанции.

Топоним 
 Аман — хребет в Восточном Средиземноморье.
 Аман — исчезнувшее село в Джанкойском районе Крыма.

Другое 
 Аман — персонаж Ветхого Завета, один из героев, связанный с еврейским праздником Пурим.
 Аман — в каббалистическом учении символ всех эгоистических намерений, находящихся в каждом человеке.
 Аман — гарантия безопасности кому-либо в исламе.
 Аман (Блаженное королевство Амана, Валинор, Заокраинный Запад) — самый западный континент Арды в легендариуме Толкина.
 АМАН (Служба военной разведки Израиля) — военная разведка Израиля, созданная в 1950 году.

См. также 
 
 
 
 Аману () — атолл в архипелаге Туамоту (Французская Полинезия).
 Аманд (, ; 600—684) — святой, бенедиктинский монах, миссионер, просветитель Бельгии.
 Аманд (, Гай Аманд) — римский император-узурпатор в 285—286 годах.
 Аманда () — женское имя в англоязычной культуре.
 Аман () — раса в игре TERA: The Exiled Realm of Arborea.